Мамкин — русская фамилия.

Известные носители 
 Мамкин, Александр Петрович (1916—1944) — советский гражданский лётчик.
 Мамкин, Вячеслав Андреевич (род. 1929) — Герой Социалистического труда, сталевар. 
 Мамкин, Михаил Сергеевич (род. 1990) — российский хоккеист.
 Мамкин, Павел Степанович (1922—1943) — Герой Советского Союза.